Роџер Федерер је шести пут освојио титулу. У финалу је победио Михаила Јужног са 6:75:7, 6:3, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Ришар Гаске (полуфинале)
  Томи Хас (полуфинале)
  Кеј Нишикори ''(друго коло)

<li> Милош Раонић (прво коло)
<li> Филип Колшрајбер (четвртфинале)
<li> Јежи Јанович (прво коло)
<li> Флоријан Мајер (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2013.